Kazimierz Maksymilian Zakrzewski ps. „Bosak” (ur. 1884) – działacz niepodległościowy, 25 lipca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Zakrzewski (zm. 1920) – rotmistrz Wojska Polskiego, dowódca 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Zakrzewski (1900–1941) – historyk
 Kazimierz Zakrzewski (1938–2016) – elektrotechnik, profesor
 Kazimierz Zakrzewski – lekarz, profesor

Przypisy